Реджепмырат Абдыев (; род. 18 июля 1947, с. Говешут, Туркменская ССР, СССР) — советский туркменский артист балета, балетмейстер-репетитор Мариинского театра. Заслуженный артист Туркменской ССР (1976).

Биография 
Первый раз покинул Ашхабад в 1957 году, в десятилетнем возрасте, когда его в числе нескольких воспитанников Республиканской музыкальной школы отобрали для учёбы в Ташкентском хореографическом училище.

После окончания училища, c 1966 года работал солистом в Ашхабадском театре оперы и балета имени Махтумкули, где исполнял такие партии, как принц Зигфрид в «Лебедином озере» и Альберт в «Жизели». Затем отправился в Ленинград, где учился в классе усовершенствования в ЛАХУ имени А.Я.Вагановой и затем был принят в балетную труппу Малого театра оперы и балета, исполнял там ведущие партии.

В  году был приглашён в труппу театра оперы и балета им. Кирова, был её солистом в течение 16 лет.

После окончания артистической карьеры занялся педагогической деятельностью. В 1987 году окончил балетмейстерское отделение Ленинградской Государственной консерватории имени Н.А.Римского - Корсакова.

В 1987-1990 годах был главным балетмейстером Туркменского театра оперы и балета имени Махтумкули, где осуществил постановки балетов «Бахчисарайский фонтан», «Баядерка» и ряда спектаклей на музыку туркменских композиторов. В 1990-1991 преподавал классический и дуэтно-классический танец в Ленинградском хореографическом училище им. А.Я. Вагановой.

С 1997 года балетмейстер-репетитор Мариинского театра.                                                                                                                                                                                                            30 января  года на сцене театра состоялся концерт, посвящённый его 65-летию.

Ссылки 
 Балет. Энциклопедия: Реджепмырат Абдыев

Примечания 

Выпускники Ташкентского хореографического училища
Педагоги-репетиторы Мариинского театра